Schmölln è il nome delle seguenti località:
 Schmölln – città tedesca (Turingia)
 Schmölln-Putzkau – comune tedesco (Sassonia)
 Schmölln – frazione del comune tedesco di Randowtal (Brandeburgo)